Balemann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Balemann (1645–1712), deutscher Landrichter und Minister